Niemcy:
 Bundestag – izba parlamentu
 Bundestag – stacja metra w Berlinie

Inne:
 Bundestag – austrofaszystowski system w Austrii